Porcupine River (Porcupine engl. für ‚Baumstachler‘) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada und in den Vereinigten Staaten:
 Porcupine River, Nebenfluss des Yukon River im Yukon-Territorium, Kanada, und in Alaska, Vereinigte Staaten

in Kanada:
 Porcupine River (Fond du Lac River), Nebenfluss des Fond du Lac River in Saskatchewan  
 Porcupine River (Großer Bärenfluss), Nebenfluss des Großen Bärenflusses in den Nordwest-Territorien
 Porcupine River (Night Hawk Lake), Zufluss des Night Hawk Lake in Ontario  
 Porcupine River (Stikine River), Nebenfluss des Stikine River in British Columbia